Norton puede hacer referencia a:

Programas informáticos

 El antivirus Norton.
 El paquete de seguridad Norton 360.
 Norton Commander.
 Norton Utilities.
 Norton Internet Security.

Abrasivos

 Norton Abrasivos (Saint-Gobain).

Lugares

Gales:
 Norton (Monmouthshire)
 Norton (Powys)
 Norton (Mumbles), Swansea
 Norton (Penrice), Swansea

Inglaterra:
 Norton (South Hams), Devon
 Norton (Torridge), Devon
 Norton (Durham)
 Norton (Gloucestershire)
 Norton (Herefordshire)
 Norton (Hertfordshire)
 Norton (Isla de Wight)
 Norton (Northamptonshire)
 Norton (Nottinghamshire)
 Norton (Culmington), Shropshire
 Norton (Stockton), Shropshire
 Norton (Wroxeter and Uppington), Shropshire
 Norton (Somerset)
 Norton (Suffolk)
 Norton (Sussex Oriental)
 Norton (Arun), Sussex Occidental
 Norton (Chichester), Sussex Occidental
 Norton (Tierras Medias Occidentales)
 Norton (Wiltshire)
 Norton (Norton and Lenchwick), Worcestershire
 Norton (Norton juxta Kempsey), Worcestershire
 Norton (Doncaster), Yorkshire del Sur
 Norton (Sheffield), Yorkshire del Sur

Estados Unidos:
 Norton (Kansas)
 Norton (Massachusetts)
 Norton (Ohio)
 Norton (Vermont)
 Norton (Virginia)

Personas

 Peter Norton, informático.
 Rosaleen Norton, artista australiana.
 Edward Norton, actor y productor de cine.
 Joshua A. Norton, personaje histórico.
 Edward Lawry Norton, ingeniero en electrónica, autor del Teorema de Norton.
 John Bitting Smith Norton, botánico estadounidense.
Otros
 Teorema de Norton, teorema formulado por Edward Lawry Norton.
 La marca de motocicletas Norton.
 Caja Norton, para realizar roscados en el torno paralelo.
 El Museo Norton Simon de Pasadena (EE. UU.).